Пётр Иосифович Финкельберг (10 ноября 1916—1999) — российский кинооператор и режиссёр. Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР.

Биография 
Окончил операторский факультет ВГИКа (1942). С 1945 по 1999 год — режиссёр и оператор Северо-Кавказской студии кинохроники во Владикавказе. Среди его работ — киножурналы, учебные и научно-популярные фильмы.

Фильмография

Оператор 
 1942 — Казахстан-фронту
 1945 — Кабарда
 1946 — Сила соревнования
 1952 — Лес Родины
 1954 — Драгоценные зерна
 1955 — Как убирают хлеб ставропольцы
 1956 — Мастер-овцевод
 1956 — В стране гор
 1956 — В Цейском ущелье
 1957 — Дружба навечно
 1957 — Тырнауз
 1958 — Мастера овцеводства
 1959 — О нашей девятой
 1959 — Тебердинский дневник
 1960 — Аргуданский маяк
 1960 — Штурм Эльбруса
 1961 — Путь к вершинам
 1962 — Тропа уходит вниз
 1963 — На старте десять миллионов
 1964 — В горах мое счастье
 1964 — Они выбирали дороги
 1965 — Идущие над облаками
 1966 — Играют Шопена
 1966 — Суббота-воскресение
 1966 — Судебный процесс
 1967 — Мир дому твоему
 1968 — Кубач от четверга до четверга
 1969 — Кабардинка
 1970 — Герман Лопатин
 1971 — Камни на тропе
 1973 — Приэльбрусье

Режиссёр 
 1959 — О нашей девятой
 1959 — Тебердинский дневник
 1960 — Аргуданский маяк
 1960 — Штурм Эльбруса
 1961 — Путь к вершинам
 1962 — Тропа уходит вниз
 1963 — На старте десять миллионов
 1964 — В горах мое счастье
 1964 — Они выбирали дороги
 1965 — Идущие над облаками
 1966 — Играют Шопена
 1966 — Суббота-воскресение
 1966 — Судебный процесс
 1967 — Мир дому твоему
 1968 — Кубач от четверга до четверга
 1969 — Кабардинка
 1970 — Герман Лопатин
 1971 — Камни на тропе
 1972 — Когда приходит праздник
 1973 — Приэльбрусье
 1972 — Город на Тереке
 1973 — Капитан Руссо
 1974 — Реальная ценность
 1974 — Портрет отца
 1976 — Я увидел её такой
 1980 — Каскад
 1980 — Палитра
 1986 — На всю оставшуюся жизнь
 1986 — Особый счет
 1988 — Кайсын
 1988 — Лишних рук не бывает
 1989 — Выходу рабочих — 100 лет
 1989 — Лики гласности

Примечания

Ссылки 
 http://www.darial-online.ru/2006_5/gudiev.shtml
 http://www.film.ru/article.asp?ID=2465
 http://gazeta.rjews.net/Lib/Tchernenko/miron.html

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры России
Кинооператоры СССР
Кинооператоры России
Родившиеся 10 ноября
Родившиеся в 1916 году
Умершие в 1999 году
Выпускники ВГИКа
Заслуженные деятели искусств Кабардино-Балкарской АССР